HPE est un sigle qui peut désigner :
 holoproencéphalie, une malformation congénitale du cerveau ;
 haute performance énergétique, en architecture bioclimatique ;
 histoire de la pensée économique, en sciences économiques ;
 Hygiène par l'exemple, une association ;

en anglais :
 Hewlett Packard Enterprise, une des deux sociétés créées lors de l'éclatement de Hewlett-Packard en 2015.